WBA peut faire référence à :
 , la division affiliée à l'animation de la  ;
 , un club anglais de football professionnel ;
 , une ligue mineure américaine de basket-ball ;
 , des récompenses pour les bières ;
 , une fédération internationale majeure de boxe anglaise professionnelle.

Sigle de 3 caractères